Лебедев, Дмитрий Николаевич:
 Лебедев, Дмитрий Николаевич (1840—1880) — русский учёный в области механики железнодорожного транспорта.
 Лебедев, Дмитрий Николаевич (1901—1979) — советский музыкант и педагог.